Vincentinum steht für

 Vincentinum (Augsburg), ein gemeinnütziges Belegkrankenhaus 
 Vincentinum (Graz), eine ehemalige Schule der Marianisten
 Vincentinum (München), ein Altenheim in einem denkmalgeschützten Gebäude